Jaú pode referir-se a:
 Jaú, município paulista 
 Jaú (peixe)
 Rio Jaú
 Parque Nacional do Jaú
 Jahu (hidroavião), aeronave que fez a primeira travessia do Atlântico
 Jaú do Tocantins, município tocantinense

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de animais
Desambiguações de aeronaves